Кле ():

Топонимы 
 Кле — коммуна в департаменте Изер.
 Кле — коммуна в департаменте Шаранта.

Персоналии 
  (1705—1785) — французский деятель в области книгопечатания.
 Кле, Франсуа-Режи — святой Римско-Католической Церкви, священник, член монашеского ордена лазаристов, миссионер, мученик